Fino puede referirse a:

 Fino, vino generoso, propio del Marco de Jerez y de Montilla-Moriles, en Andalucía, España.
 Fino del Monte, localidad y comuna italiana de la provincia de Bérgamo, región de Lombardía, Italia.
 Fino Mornasco, localidad y comuna italiana de la provincia de Como, región de Lombardía, Italia.